Бестях-Юрях () — топоним в России якутского происхождения.

 Бестях-Юрях — река, левая составляющая р. Покровка, координаты 61°30'	129°07’.
 Бестях-Юрях — река, левый приток р. Дянгых.
 Бестях-Юрях — река, левый приток р. Лунгха, координаты 64°01'	126°35’.
 Бестях-Юрях — река, левый приток р. Амга, координаты 60°25'	130°58’.
 Бестях-Юрях — падь в правобережье р. Дибадах, координаты 60°30'	130°53’.
 Бестях-Юрях — река, левый приток р. Амга, координаты 60°41'	131°36’.
 Бестях-Юрях — река, правый приток р. Улах, координаты 63°59'	121°06’.
 Бестях-Юрях — река, левый приток р. Тенютте-Юряге, координаты 62°12'	133°55’.

Примечания

См. также 
Бестях-Юряге